Абдулайе Ба (; род. 1 января 1991 года в Сен-Луи, Сенегал) — сенегальский футболист, защитник клуба «Сабах».

Клубная карьера 
С 2008 года молодой сенегальский футболист начал заниматься в молодёжной академии «Порту». В 2010 году Ба был отдан на год в аренду в клуб второго португальского дивизиона «Спортинг» (Ковильян), где Абдулайе в 24 матчах сумел забить 9 голов. Следующий сезон сенегалец вновь провёл в аренде. В чемпионате Португалии 2011/12 Ба сыграл 21 матч за «Академику», в которых забил 1 гол.
25 января 2017 было объявлено о переходе игрока на правах аренды в клуб «Мюнхен 1860».

Карьера в сборной 
В сборной Сенегала Абдулайе дебютировал в марте 2012 года в товарищеском матче против сборной ЮАР. В августе 2012 года молодой сенегалец принял участие в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На играх сборная Сенегала выбыла на стадии четвертьфинала, уступив в дополнительное время сборной Мексике 2:4, а сам Ба сыграл на турнире в трёх матчах.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Морейренсе»